Manzanares (ze španělského manzanar – jabloňový sad) může označovat:

místopisné jméno
 Manzanares – řeka ve středním Španělsku
 Manzanares (řeka ve Venezuele) – řeka ve Venezuele
 Manzanares (město) – město v provincii Ciudad Real ve Španělsku
 Manzanares el Real – obec v Madridském autonomním společenství ve Španělsku
 Manzanares de Rioja – obec v La Rioše ve Španělsku
 Hoyo de Manzanares – obec v Madridském autonomním společenství ve Španělsku
 Park Manzanares – park na březích stejnojmenné řeky v Madridu

příjmení
 César Vidal Manzanares (* 1958) – španělský moderátor, právník a historik
 Juan Lucas Manzanares (1913–1937) – španělský katolický řeholník Kongregace školských bratří a mučedník

jiný význam
 Stadion Manzanares – původní název stadionu Vicente Calderóna